Scheidt pode referir-se a:

 Robert Scheidt – velejador brasileiro;
 Rafael Felipe Scheidt – futebolista brasileiro;
 79087 Scheidt – asteróide da cintura principal, a 2,0710942 UA.

Desambiguações de sobrenomes